Corinne Maîtrejean (* 1979), schermitrice francese.
Rirette Maîtrejean (1887-1968), anarchico e femminista francese.